Desa Baru (Ranah Batahan), een plaats in Indonesië
Desa Baru (Siak Hulu), een plaats in Indonesië
Desa Baru (Rambutan), een plaats in Indonesië